Resultats del Gran Premi de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 1986, disputat al circuit de Jacarepaguà, el 23 de març del 1986.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 25. 501

 Volta ràpida: Nelson Piquet 1' 33. 546 (a la volta 46)

Referències 
 

Brasil
1986